Twatt – miejscowość na wyspach Orkady,
 Twatt – miejscowość Szetlandów,